Alberti puede referirse a:

Personas 
 Leon Battista Alberti (1404-1472), arquitecto renacentista italiano;
 Doménico Alberti (1710-1740), cantante, clavicordista y compositor italiano, creador del bajo albertiano;
 Manuel Alberti (1763-1811), sacerdote y político argentino;
 Friedrich August von Alberti (1795-1878), geólogo alemán;
 Viola Alberti (1871-1957), actriz de cine mudo estadounidense.
 Rafael Alberti (1902-1999), poeta español;
 Luis Alberti (1906-1976), músico
 Jeroni Albertí Picornell (1927-), político y empresario español;
 Charly Alberti (1963-), músico argentino;
 Fabio Alberti (1964-), actor y humorista argentino;
 Cléber Luis Alberti (1982-), futbolista brasileño;
 Franco F. Alberti (1985 -) escritor, novelista argentino;

Localidades y divisiones administrativas 
 Alberti, localidad en la provincia de Buenos Aires (Argentina);
 Manuel Alberti, localidad en la provincia de Buenos Aires (Argentina);
 Partido de Alberti, división administrativa en la provincia de Buenos Aires (Argentina);

Música 
 Bajo de Alberti, tipo de acompañamiento musical creado por Doménico Alberti.

Transporte 
 estación Alberti, estación de la red de subterráneos de la ciudad de Buenos Aires (Argentina);
 Estación Manuel Alberti, estación del Ferrocarril Belgrano Norte, en Pilar (provincia de Buenos Aires);
 estación Alberti, antiguo nombre de la estación Andrés Vaccarezza, del Ferrocarril Sarmiento, en Alberti (provincia de Buenos Aires);

Zoología 
 Crax alberti, ave de Colombia;